Rosa Hadživuković je lahko:
 Rosa Hadživuković, narodna herojinja
 Rosa Hadživuković 1 (Bosna in Hercegovina)
 Rosa Hadživuković 3 (Bosna in Hercegovina)